Волченков — русская фамилия.

Известные носители 
 Волченков, Алексей Алексеевич (1953—2011) — советский хоккеист.
 Волченков, Антон Алексеевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Волченков, Евгений Петрович (1935—?) — советский футболист.